O Selvagem - filme estadunidense de 1953
Selvagem (2006) - animação da Disney (original: Wild)
Selvagem (2020) - produção brasileira com Lucélia Santos

Ou ainda:
Selvagem? - um álbum do grupo brasileiro Paralamas do Sucesso